Philophrosyne (mythologie) - figuur in de Griekse mythologie
 Philophrosyne (maan) - maan van Jupiter